KM eller km kan syfta på:

KM
 KM – en avskaffad examen i kirurgi för fältläkare, se Kirurgie magister
 KM – ett mynt av koppar, se kopparmynt
 KM – valuta i Bosnien och Hercegovina, se Konvertibilna marka
 KM – ett tidigare svenskt teknikkonsultföretag, se Kjessler & Mannerstråle
 KM - köksmästeri eller klubbmästeri, begrepp använt bl.a. inom studentspex, t.ex. LiSS eller Holgerspexet.

km
 km – en längdenhet, se kilometer
 km – förkortning för prästtiteln komminister
 km² – en ytenhet, se kvadratkilometer
 .km – nationell toppdomän för Komorerna